Монтессо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на схід від Парижа, 70 км на північний схід від Безансона, 34 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 175,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Монтессо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтессо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона